Rive – comune italiano del Piemonte
 Rive droite – zona di Parigi, posta a Nord della Senna
 Rive gauche – zona di Parigi, posta a Sud della Senna
 Joey Rive – tennista statunitense
 Rive-de-Gier – comune francese del dipartimento della Loira nella regione del Rodano-Alpi
 Rive d'Arcano – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia

Pagine correlate

 Riva